Hävning kan avses
 Hävningsrätt – rätt att häva ett avtal om motparten inte uppfyllt sin del av kontraktet
 Hävning (geologi) – markytans stigning på grund av underliggande jordlagers expansion